Torrey kan syfta på: 

 Torrey (namn) – förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Torrey (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer
 Torrey Canyon – den första supertankern, byggd i USA 1959
 Torrey, Utah –  en kommun i Wayne County i Utah i USA

Se även
 Torrey Lake – flera